Arie Aalberts (1952), Nederlands politicus
 Chris Aalberts (1977), Nederlands onderzoeker en schrijver
 Jan Aalberts (1939), Nederlands ondernemer
 Aalberts N.V., een Nederlands beursgenoteerde onderneming

Nederlandse of Vlaamse achternaam